Claws (dt.: Klauen) bezeichnet:

 Claws (Band), finnische Band
 Claws (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017–2022)
 Claws, Alternativtitel des US-amerikanischen Tierhorrorfilms Grizzly (1976)
 Claws Mail, E-Mail-Programm